Светско првенство у кошарци за жене или ФИБА Светско првенство за жене () је кошаркашки турнир за женске кошаркашке репрезентације, који, на сваке 4 године, организује Међународна кошаркашка федерација (ФИБА).

Првенство се организује у годинама између Летњих олимпијских игара, а прво је одржано 1953. Највише успеха имала је репрезентација САД освојивши 9 првих места.

Победнице светских првенстава

Биланс медаља 
Стање после СП 2018

Учешћа на првенству

Види још 
 Светско првенство у кошарци

Спољашње везе 

 Званични сајт првенства 2006.
 Историја резултата америчке репрезентације

Светска првенства